O’Shaughnessy ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur O’Shaughnessy (1844–1881), englischer Poet

 Daniel O’Shaughnessy (* 1994), finnischer Fußballspieler 
 Darren O’Shaughnessy (* 1972), irisch-britischer Fantasy- und Kinderbuchautor, bekannt als Darren Shan
 Fiona O’Shaughnessy, irische Fernseh- und Filmschauspielerin
 Gary O’Shaughnessy, irischer Sänger
 James O’Shaughnessy, US-amerikanischer Footballspieler
 Marian O’Shaughnessy (* 1954), australische Hürdenläuferin und Sprinterin
 Michael O’Shaughnessy (1864–1934), irischer Bauingenieur, Stadtplaner von San Francisco
 Niall O’Shaughnessy (1955–2015), irischer Leichtathlet
 Ryan O’Shaughnessy (* 1992), irischer Sänger, Songwriter und Schauspieler
 William Brooke O’Shaughnessy (1809–1889), irischer Erfinder, Chemiker und Mediziner

 Brigid O’Shaughnessy, fiktiver Charakter in dem Roman Der Malteser Falke

Siehe auch:

 Perri O’Shaughnessy, das gemeinschaftliche Pseudonym von Mary und Pamela O’Shaughnessy